Aarons Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aarons Creek (Dan River), Fluss in North Carolina und Virginia
 Aarons Creek (Guyandotte River), Fluss in West Virginia
 Aarons Creek (Kanawha River), Fluss in West Virginia

Aarons Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aarons Creek (Virginia), Halifax County

Siehe auch:
 Aaron Creek